Холостя́к — мужчина, не состоящий в браке.

Фильмы 
 Холостяк (фильм, 1955) (ит.)  — фильм Антония Пьетранджели, снятый в 1955 году.
 Холостяк (фильм, 1968) (; ) — фильм Бхаппи Сони, снятый в 1968 году.
 Холостяк (фильм, 1990) () — фильм Роберто Фаэнца, снятый в 1990 году.
 Холостяк (фильм, 1999) () — фильм Гари Синьором, снятый в 1999 году.
 Холостяк (фильм, 2009) () — фильм Тома Форда, снятый в 2009 году.
 Холостяк (фильм, 2013) — украинский фильм.
 Холостяк Гари — американский ситком 2008—2010 годов.
 Жили три холостяка — советская двухсерийная кинокомедия режиссёра Михаила Григорьева 1973 года.
 Женатый холостяк — советская кинокомедия режиссёра Владимира Рогового 1982 года.
 Тэмми и холостяк — фильм 1957 года, романтическая комедия, первый из четырёх фильмов о Темми.
 Как женить холостяка — комедийная мелодрама Виктора Левина 2018 года.

Музыка 
 Холостяк — музыкальный альбом российского певца Егора Крида.
 Холостяк — песня ЛСП.

ТВ 
 Холостяк — реалити-шоу на канале ТНТ. В эфире с 2013 года (8 сезонов).

См. также 
 День холостяков
 Холостяков
 Жизнь холостяка
 Холощение